Tavener ist der Name von

 Tavener (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Tavener ist der Familienname folgender Personen:

 John Tavener (1944–2013), englischer Komponist
 Mark Tavener, britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Taverner